

Geografia 
 Faè – frazione di Cencenighe Agordino, in provincia di Belluno
 Faè – frazione di Longarone, in provincia di Belluno
 Faè – frazione di Oderzo, in provincia di Treviso
 Faè – frazione di Portobuffolé, in provincia di Treviso
 Borgo Faè – località di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso

Sigle 
 Fuel-Air Explosive – arma termobarica

Aeronautica 
 FAE – sigla internazionale identificativa della Fuerza Aérea Ecuatoriana, l'aeronautica militare ecuadoriana
 FAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vágar di Sørvágur (Isole Fær Øer)
 FAE – codice vettore ICAO di Freshaer

Musica 
 Sonata F.A.E. – sonata per violino e pianoforte composta da Robert Schumann, Johannes Brahms e Albert Dietrich

Onomastica
 Fae – variante del nome proprio Fay
 Fae – cognome sardo Fave
 Fae' – cognome veneto